(19 августа 1934, Мацумото, Япония — 20 мая 2019) — японский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 

Ясуо Фурухата — третий сын известного политика и бизнесмена Токуи Фурухаты (1898 - 1995), бывшего министра телекоммуникаций в послевоенном кабинете Сигэру Ёсиды.

После окончания факультета французской литературы Токийского университета, в 1957 году Ясуо Фурухата поступил на студию Toei. Уже три года спустя он дебютирует в качестве режиссёра картиной «Хулиганка Ёко» с  в главной роли, после чего становится одним из ведущих жанровых режиссёров студии.   

Фурухата известен многолетним сотрудничеством с японским актером Кэном Такакурой. Первое знакомство с Такакурой состоялось еще в 1965 году на съемочной площадке у Киёси Саэки. Позднее они сделают вместе 11 фильмов, после ухода Фурухаты со студии Toei в 1978 году — еще восемь. Последний из этих фильмов («») вышел в прокат осенью 2012 года.

Фильмография Ясуо Фурухаты насчитывает более сорока картин. Обладатель множества национальных и международных наград, среди которых премия за режиссуру Японской киноакадемии (за картину «», 2000) и приз экуменического жюри Монреальского кинофестиваля (за картину «Для тебя», 2012). Фильм Фурухаты «Друзья» (A un, 1989) Акира Куросава включил в список ста своих любимых фильмов. В 2008 году режиссёр был удостоен Ордена Восходящего Солнца.

Фильмография 
 Демон (Yasha) (1985)
 Друзья (A un) (1989)
 Тень повелителя (Shôgun Iemitsu no ranshin — Gekitotsu) (1989)
 Железнодорожник (Poppoya) (1999)
 Светлячок (Hotaru) (2001)
 Красная Луна (Akai tsuki) (2004)
 Затравленный самурай (Tsukigami) (2007)
 Для тебя (Anata e) (2012)
 Мальчик по имени «Ха» (A Boy Called H) (2013)

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры фильмов жанра тямбара
Лауреаты премии Японской киноакадемии лучшему режиссёру